La palabra colibrí puede referirse a:
 Colibrí, nombre común de la familia de pájaros Trochilinae; sinónimo de "picaflor".
 La Noche de los Cuchillos Largos de 1934 en Alemania, también llamada Operación Colibrí.
 Colibrí 24, un velero sloop argentino de 24 pies.
 IMA Colibri, vehículo eléctrico fabricado por Innovative Mobility Automobile.